Svenska inomhusmästerskapen i friidrott 2005 var uppdelat i  
 Stora Inne-SM den 12 och 13 februari i Atleticum i Malmö, arrangörsklubb Malmö AI samt 
 Inne-SM Mångkamp den 5 och 6 mars i Karlskrona

Tävlingen var det 40:e svenska inomhusmästerskapet.

Medaljörer, resultat

Herrar

Damer

Kommentarer

Källor

Fotnoter 

Sport i Sverige 2005
Inomhus 2005
Friidrottsåret 2005
Sportevenemang i Malmö
Sportevenemang i Karlskrona